Ryneck ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Ryneck (1872–1951), deutsche Politikerin (SPD), MdR, MdL
 Erich Ryneck (1899–1976), deutscher Politiker (SPD)